Dieser Artikel behandelt die ghanaische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010.

Aufgebot

Vorrunde 
In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland traf die ghanaische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen in der Gruppe D auf USA, Südkorea und Schweiz.

 Mittwoch, 14. Juli 2010, 18:00 Uhr in Dresden
 USA –  Ghana 1:1 (0:1)

 Samstag, 17. Juli 2010, 15:00 Uhr in Dresden
 Ghana –  Südkorea 2:4 (1:1)

 Mittwoch, 21. Juli 2010, 18:00 Uhr in Bochum
 Ghana –  Schweiz 2:0 (2:0)

Ghana